Обдах ():

Топонимы 
 Обдах — населённый пункт, центр ярмарочной общины в Австрии, в федеральной земле Штирия (политический округ Мурталь)
 Обдах — ярмарочная община в Австрии, в федеральной земле Штирия (политический округ Мурталь)
 Обдах — бывший судебный округ в Австрии (1849—1923), в федеральной земле Штирия (политический округ Мурталь)

Ссылки